Чимези Чуквудум Мету (, род. 22 марта 1997 года) — нигерийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз». На уровне колледжей выступал за Университет Южной Калифорнии, с которым получил несколько индивидуальных наград. На драфте НБА 2018 года был выбран под общим 49-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс».

Школа и колледж 
Мету посещал среднюю школу Лоундэйла в Калифорнии. 12 мая 2014 года был подписан командой «Троянс», которая представляла Университет Южной Калифорнии.

В первый год в колледже принял участие в 34 матчах, в 2 выходил в стартовом составе. В среднем набирал 6,4 очка и совершал 3,6 подбора за матч. Также совершил 54 блок-шота, что являлось вторым показателем в истории колледжа после Таджа Гибсона. Также сыграл 10 минут в матче против Провиденса в рамках первого раунда турнира первого дивизиона NCAA 2016 года.

На втором году Мету сыграл во всех 36 матчах, в среднем набирая по 14,8 очка и 7,8 подбора за матч. Также с командой ему удалось пробиться во второй раунд турнира первого дивизиона NCAA 2017 года. Также получил приз Самому прогрессирующему игроку конференции Pac-12 2017 года, попал во вторую сборную All-Pac-12 и был упомянут в числе All-Academic.

На третьем году обучения Мету сыграл 34 матча, в 33 из них выходил в стартовом составе. В среднем набирал 15,7 очка и совершал 7,4 подбора за матч. 23 февраля 2018 года появилось сообщение, что игрок получил $2,000 от спортивного агентства, однако сообщение опровергли в университете. 5 марта 2018 года вместе со своим одноклубником Джорданом Маклауглином попал в первую сборную конференции Аll-Pac-12. После трёх лет обучения в колледже не попал на турнир National Invitation Tournament 2018 года, так как боялся получить травму перед драфтом НБА.

Карьера в НБА

Сан-Антонио Спёрс (2018—2020) 
21 июня 2018 года Мету был выбран на драфте под общим 49-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Позднее он попал в заявку для участия в Летней лиге НБА 2018 года. 4 сентября 2018 года Мету подписал контракт новичка с «Сан-Антонио Спёрс». 20 октября 2018 года Мету дебютировал в НБА, выйдя со скамейки на три минуты отметился двумя набранными очками, двумя подборами и одним блок-шотом, однако его команда со счётом 108–121 уступила «Портленду».

20 ноября 2020 года «Спёрс» отчислили Мету.

Сакраменто Кингз (2020—настоящее время) 
28 ноября 2020 года Мету подписал контракт с «Сакраменто Кингз», но 22 декабря был отчислен после участия в четырех предсезонных играх. Два дня спустя он подписал двусторонний контракт с «Кингз».

28 апреля 2021 года «Кингз» подписали с ним многолетнее соглашение после 28 игр, в которых Мету выходил на площадку.

Карьера в сборной 
27 августа 2019 года Мету был включен в окончательный состав сборной Нигерии на Чемпионат мира по баскетболу 2019 года.

Личная жизнь 
Мету родился в Лос-Анджелесе, где провёл первые годы своей жизни, после чего с отцом переехал в Нигерию в возрасте 6 лет. Затем ещё шесть лет он прожил в Нигерии, где занимался футболом.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Стоктон Кингз»